Джампаоло Карузо (, род.  в Аволе, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик. Один из участников дела «Операция Пуэрто».

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Велогонщики Италии